Chazelle ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Chazelle (* 1955), französischer Informatiker
 Damien Chazelle (* 1985), US-amerikanischer Drehbuchautor und Regisseur

Siehe auch:
 Chazelles
 Chazel